Well End – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Buckinghamshire
 Well End – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Hertfordshire
 Well End – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kent
 Well End – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kumbria